Наум Христов Шопов е български филмов и театрален актьор.

Биография 
Роден е на 27 юли 1930 година в град Стара Загора, България, в семейство Мара Шопова (по баща Делчева) и Христо Шопов, бежанец от Смърдеш, Костурско. Завършва гимназия в Стара Загора. Играе в театрите в Стара Загора (1948 – 1950), Пловдив (1952 – 1958), Бургас (1967 – 1968) и София – Театър на Народната армия (1958 – 1975, с прекъсване) и Народния театър (от 1985).

Участва в няколко десетки филми и театрални постановки. Най-известните филми, в които се е снимал, са: „Цар и генерал“ (1966), „Случаят Пенлеве“ (1968), „Крадецът на праскови“, „Иконостасът“ (по романа на Димитър Талев „Железният светилник“, режисьори Тодор Динов и Христо Христов), „Инспекторът и нощта“, „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ (1970), „Трета след слънцето“ (1975), „Топло“, „Вилна зона“, сериалът „Капитан Петко Войвода“ (1981), „Константин Философ“ (1983), „Граница“, и други.

През 2007 година получава награда за цялостно творчество на фестивала „Златен витяз“ в Москва. През 2010 година е удостоен и с Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“. На Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъците му.

Шопов умира на 81-годишна възраст на 18 април 2012 година след дълго боледуване. Погребан е в Централните софийски гробища.

Съпруг е на актрисата Невена Симеонова. Децата им Христо Шопов и Лиза Шопова също са актьори.

Награди и отличия 
 Награда за най-добро актьорско изпълнение на Международния кинофестивал в Карлови Вари (1966).
 Заслужил артист (1974).
 Димитровска награда (1980).
 Народен артист (1986)
 Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ (2010).

Театрални роли 
 „Делото Дантон“ (1978) (Станислава Пшибишевска, реж. Анджей Вайда)
 „Дните на семейство Турбини“ (Михаил Булгаков) (1978) – Алексей Турбин
 „Напразни усилия на любовта“ (1975) (Уилям Шекспир)
 „Животът е сън“ (Калдерон де ла Барка), Театър на Армията, София – Кралят

Телевизионен театър 
 „Прерия“ (1992) (от Борис Априлов, реж. Петко Радилов) – Емил
 „Лисичета“ (1975) (Лилиан Хелман)
 „Убийство в библиотеката“ (1975) (Брягинский и Рязанов)
 „Малтийският евреин“ (1970) (Кристофър Марлоу)
 „Белият лъч“ (1970) (Олга Кръстева)
 „Щрихи от образа на Ленин“ (1970) (Максим Горки и С. Алексиев)
 „Искрици от огнището“ (1967) (Николай Хайтов)
 „Бягство в новогодишната нощ“ (1964) (Михаил Тонецки)

Филмография 

като режисьор:

като сценарист:

Библиография 
 Георги Тошев. Наум Шопов: Личен разговор. Бележки от един живот. София: Сиела, 2010, 144 с.

Източници

Външни препратки 
 
  

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български творци от Македония
Народни артисти (България)
Носители на Димитровска награда
Носители на Аскеер
Носители на държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“
Почетни граждани на Стара Загора
По произход от Смърдеш
Родени в Стара Загора
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища